На́ндор Хи́дегкути (, при рождении На́ндор Ка́льтенбруннер (; 3 марта 1922, Будапешт, Венгрия — 14 февраля 2002, там же) — венгерский футболист и футбольный тренер. Играл в сборной Венгрии на позиции оттянутого нападающего, став первым в мире центрфорвардом, действовавшим ближе к центру поля. Член знаменитой «Золотой команды», сыгравшей 32 матча без поражений. Серебряный призёр чемпионата мира 1954, золотой медалист Олимпиады 1952. Стал одним из главных авторов победы сборной Венгрии над сборной Англии, сделав хэт-трик в матче, в котором англичане впервые проиграли в домашней игре команде не из Великобритании.

Именем Хидегкути назван стадион в Будапеште.

Биография 
Нандор Хидегкути родился в районе Обудан Будапешта в семье среднего класса. Его отец был участником первой мировой войны, награждённым орденом Витязя. Там же он начал играть в футбол в команде Кирпичного завода «Уйлаки» в 1934 году. Оттуда он перешёл в другие рабочие команда, сначала «Газмювек», а затем «Электромош». В 1945 году Хидегкути перешёл в клуб «Херминамезей», который мог предоставить еду: картофель, сахар и бобы в стране, разрушенной войной.

В 1946 году Хидегкути перешёл в МТК, с которым три раза был чемпионом Венгрии и один раз обладателем Кубка Венгрии.

Став тренером, уехал из Венгрии, работая с командами по всему миру. С Фиорентиной выиграл Кубок Кубков, с клубом «Дьёр» победил в чемпионате Венгрии и дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов. В нефутбольной жизни отличался чрезвычайно спокойным характером. В 1956 году, после восстания, стал одним из немногих игроков сборной Венгрии, вернувшихся на родину. Его именем назван стадион клуба МТК.

«Он является одним из лучших игроков Венгрии всех времён» Енё Бузански
«Хоть бы тренер сказал, что эти ребята играют не так, как все европейцы! Другие обычно, пока мяч в штрафную не затащат, по воротам не бьют. Да и этот Хидегкути какой-то центр неправильный. Столба я ловил бы без вопросов. А за ним пришлось гоняться по всему полю, даже на чужую половину забегать. Ну, предупредили бы» Гарри Джонстон

Достижения

Как игрок

Командные 
 Олимпийский чемпион: 1952
 Вице-чемпион мира: 1954
 Обладатель Кубка Центральной Европы: 1953
 Чемпион Венгрии: 1951, 1953, 1958
 Обладатель Кубка Венгрии: 1952
 Обладатель Кубка Митропы: 1955

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 1953

Как тренер 
 Обладатель Кубка Кубков: 1961
 Чемпион Венгрии: 1963
 Полуфиналист Кубка Европейских чемпионов: 1965
 Финалист Кубка Африканских чемпионов: 1983
 Обладатель Кубка Кубков КАФ: 1984, 1985
 Чемпион Египта: 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1984/85
 Обладатель Кубка Египта: 1977/78

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Профиль на footballplayers.ru
 Блуждающий центрфорвард
 Матчи Хидегкути за сборную Венгрии
 Статья на independent.co.uk
 Статья на telegraph.co.uk

Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК МТК
Тренеры ФК МТК
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Мантова»
Тренеры ФК «Дьёр»
Тренеры ФК «Татабанья»
Тренеры ФК «Сталь» Жешув
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Каир
Тренеры ФК «Аль-Ахли»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Почётные граждане Будапешта